L'Atelier peut désigner :

Presse
 Deux journaux socialistes, sans rapport l’un avec l’autre. Voir :
 L'Atelier (1840-1850)
 L'Atelier (1940-1944)

Littérature
 L'Atelier est une pièce de théâtre de Jean-Claude Grumberg (1979)
 L'Atelier est un livre d’Étienne Davodeau

Peinture
 L'Atelier, plus communément intitulé L'Art de la peinture, est un tableau de Johannes Vermeer (1666)
 Groupe de l'Atelier, un mouvement d'art français du

Cinéma et télévision
 L'Atelier est un documentaire français réalisé par Patrick de Mervelec en 1974.
 L'Atelier est un téléfilm français réalisé par Jacques Robin en 1981.
 L'Atelier est un documentaire français réalisé par André Téchiné en 1985.
 L'Atelier est un téléfilm français réalisé par Alexandre Tarta en 1999.
 L'Atelier est un film français réalisé par Laurent Cantet en 2017.
 L'atelier est une école d'animation.
 L'atelier une émission de télévision sur la restauration d'objets anciens présenté par Flavie Flament sur M6 premier épisode dimanche  à 19h

Radio
 L'Atelier est un reportage auprès d'un artiste présenté par Vincent Josse diffusé sur France Inter.

Musique
 L'Atelier est un groupe de rap français
 L'Atelier est un album du groupe de rock Tarmac

Théâtre
 Le théâtre de l'Atelier, salle de spectacles dans le  de Paris, créé en 1822.
 Le Théâtre de l'Atelier est un troupe de production et d'accueil théâtral basé à Genève et actif entre 1962 et 1972.
 L'Atelier est une salle de spectacle et de concert à Cluses, en Haute-Savoie (74), inaugurée en

Autres
 L'Atelier - Centre de ressources régional de l'économie sociale et solidaire est une association œuvrant dans l’économie sociale et solidaire en Île-de-France
 Les éditions de l'Atelier sont une maison d'édition créée en 1993 dans la succession des Éditions ouvrières.
 L'Atelier (veille technologique), cabinet conseil spécialisé dans la veille high tech.
 L'Atelier, groupe de réflexion (1975-1980) sur la politique culturelle fondé notamment par Baptiste-Marrey.